Сын Божий — в христианстве Бог, воплотившийся в Иисусе Христе.
 Сыны Божии — персонажи библейской книги Бытия.
 «Сын Божий» (2014) — американский библейский эпический фильм.

См. также 
 Годман
 Дети Божии
 Гиганты в Библии